Philipp von Breuner ist der Name folgender Personen:

* Philipp von Breuner (Beamter) (um 1500–1556), österreichischer Adliger und Beamter